Iris är ett släkte av bönsyrsor. Iris ingår i familjen Tarachodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Iris (Tarachodidae)